Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 611 dans le monde.

 Route fédérale 611 en Allemagne
 Route européenne 611 en France 
 Route nationale 611 en France